BFO peut faire référence à :
  ;
 BiFeO3 ou ferrite de bismuth, un composé chimique multiferroïque ;
 beat frequency oscillator, (en français, oscillateur de battement.